Mychajło Kozak (Służba Bezpieczeństwa OUN)
 Mychajło Kozak (piłkarz)